Die K League 1 2023 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League 1 2023 genannt) wird die sechste Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 41. Spielzeit seit der offiziellen Gründung im Jahr 1983 sein. Die Saison beginnt 25. Februar und endet 12. November 2023.

Teilnehmer

Spielstätten

Tabellen

Reguläre Saison

Statistiken

Tabellenverlauf 
Vom 33. bis zum 38. Spieltag finden die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Dabei wird die Tabelle in zwei Hälften zu je sechs Mannschaften aufgeteilt.

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023